Osoby o tym nazwisku:
 Kemal Alispahić – bośniacki piłkarz i trener
 Mehmed Alispahić – bośniacki piłkarz